

Palmarès 
Giochi olimpici
Roma 1960: bronzo nei pesi superwelter.

Note

Collegamenti esterni